
Tibétain peut désigner :

Langues 
 Le tibétain standard (ou tibétain de Lhassa), la forme standardisée du tibétain central ;
 Le tibétain ancien, première version écrite de la langue, du  et au delà ;
 Le tibétain central (ou Dbus, Ü (dbus), Ü-Tsang), la plus répandue des langues tibétiques et base du tibétain standard ;
 Le tibétain classique, langue des textes écrits en langues tibétiques après la période du tibétain ancien ;
 Le tibétain de l'Amdo, langue parlée en Amdo au Tibet ;
 Le tibétain du Kham, langue parlée au Kham au Tibet.

Personnes 
 Les Tibétains, peuple originaire du Tibet, ou également les personnes y habitant ;
 Les Tibétains dans les écoles des minorités chinoises ;
 Les Tibétains en exil à la suite de l'exode tibétain de 1959 ;
 Les Tibétains musulmans ou Kachee, Kache.

Homonymie